Penn ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander G. Penn (1799–1866), US-amerikanischer Politiker
 Angelica Penn (* 1985), britische Schauspielerin und Country-Sängerin
 Annemarie Penn-te Strake (* 1953), niederländische Politikerin (parteilos), Bürgermeisterin
 Arthur Penn (1922–2010), US-amerikanischer Filmregisseur
 B.J. Penn (* 1978), US-amerikanischer Kampfsportler
 Chris Penn (1965–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Clarence Penn (* 1968), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Clifton Penn-Hughes (1905–1939), britischer Autorennfahrer
 Dalia Penn (1936–2011), israelische Schauspielerin und Journalistin
 Dawn Penn (eigentlich Dawn Pickering; * 1952), jamaikanische Reggaesängerin
 Donald Penn (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Dylan Penn (* 1991), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 Hannah Callowhill Penn (1671–1727), Ehefrau von William Penn
 Hopper Penn (* 1993), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Irving Penn (1917–2009), US-amerikanischer Fotograf
 Jakob Penn (1839–1897), deutscher Landwirt und Politiker
 Jessie Penn-Lewis (1861–1927), walisische Predigerin und Autorin

 Josh Penn, Filmproduzent
 Kal Penn (eigentlich Kalpen Suresh Modi; * 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Leo Penn (1921–1998), US-amerikanischer Schauspieler
 Maik Penn (* 1981), deutscher Politiker (CDU)
 Michael Penn (* 1958), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Michael Philip Penn (* 1970), US-amerikanischer Religionswissenschaftler
 Sammy Penn (1902–1969), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Sean Penn (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
 Stefan Penn (* 1967), deutscher Eisenbahningenieur
 William Penn (1644–1718), britischer Gründer von Pennsylvania
 William Penn (Admiral) (1621–1670), britischer Admiral
 Zak Penn (* 1968), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent, Schauspieler und Filmregisseur

Penn ist der Name folgender Orte in England:
 Penn (Buckinghamshire)
 Penn (West Midlands)

Penn als Teil von Firmierungen:
 Penn Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Penn steht als Abkürzung für:
 Penn, University of Pennsylvania, private Universität in Philadelphia
 Penn State, Pennsylvania State University, staatliche Universität

Siehe auch:
 Penn Tarn, Gebirgstümpel im Viktorialand, Antarktika
 Pen

Abkürzung